Feiler se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Alfred Feiler
 U. Feiler